Ю́джин Макда́ффи(; 17 сентября 1926, Шампейн, Иллинойс — 23 января 2001, Миннеаполис, Миннесота), в профессиональной среде известен как «Брат» Джек Макда́фф () и «Капитан» Джек Макда́фф ()  — американский джазовый органист.

Биография 
Родился 17 сентября 1926 года в Шампейне, штат Иллинойс. Начинал как басист и играл с Дэнни Цейтлином и Джо Фарреллом. Брал частные уроки в Цинциннати. Самостоятельно научился играть на органе и фортепиано в середине 1950-х годов.

Возглавлял собственную группу в начале 1950-х; потом играл с Портером Килбертом, Эдди Чембли в Чикаго (1957), Уиллисом Джексоном (1957-58). Также играл с Джонни Гриффином, Максом Роучем в Чикаго в 1950-х. Владелец музыкального клуба предложил ему переключиться на орган. С 1959 года возглавил собственную группу с саксофонистом Гарольдом Виком и ударником Джо Дюксом. Гастролировал в США и Европе и записывался с такими музыкантами как Джо Гендерсон, Джордж Бенсон, Пэт Мартино.

В 1960 году дебютировал на лейбле Prestige в качестве солиста, записав альбом Brother Jack; работал на этом лейбле до 1966 года, где давал возможность каждому сайдмену записываться сольно (например, на дебютном альбоме Джорджа Бенсона The New Boss Guitar of George Benson, ему аккомпанировал группа Макдаффа). Аккомпанировал Шейки Джейку (1961), Кингу Кертису, Гранту Грину (1961), Джимми Уизерспуну (1967). Записывался на лейблах Atlantic (1966-67), Cadet (1968-75) и Blue Note (1969-70).

В 1970-х и 1980-х экспериментировал с электронными клавишными, однако без большого успеха. В 1990-х вернулся к органу B3 и подписал контракт с лейблом Concord Jazz. Выступал в Японии и Бермудских островах.

Умер 23 января 2001 года в Миннеаполисе, штат Миннесота от сердечной недостаточности в возрасте 74 лет.

Дискография

Как лидер 

 Prestige Records
 Brother Jack (Prestige, 1960) -with Bill Jennings  [note: reissued on Groove Hut (#66714) in 2011]
 Tough 'Duff (Prestige, 1960) -with Jimmy Forrest, Lem Winchester  [note: reissued on Groove Hut (#66714) in 2011]
 The Honeydripper (Prestige, 1961) -with Jimmy Forrest, Grant Green [note: reissued on Groove Hut (#66717) in 2013]
 Goodnight, It's Time to Go (Prestige, 1961) -with Harold Vick, Grant Green [note: reissued on Groove Hut (#66717) in 2013]
 On With It! (Prestige, 1961 [rel. 1971]) -with Harold Vick
 Brother Jack Meets the Boss [also released as Mellow Gravy] (Prestige, 1962) -with Gene Ammons [note: reissued on Groove Hut (#66721) in 2015]
 Stitt Meets Brother Jack  [also released as Nuther Fu'ther] (Prestige, 1962) -with Sonny Stitt [note: reissued on Groove Hut (#66718) in 2013]
 Screamin' (Prestige, 1962) -with Leo Wright, Kenny Burrell
 Somethin' Slick! (Prestige, 1963) -with Kenny Burrell
 Crash! (Prestige 1963) -with Kenny Burrell
 Brother Jack McDuff Live! (Prestige, 1963) -with Red Holloway, George Benson
 Brother Jack at the Jazz Workshop Live! (Prestige, 1963) -with Red Holloway, Harold Vick, George Benson
 Prelude (Prestige, 1963) -with Benny Golson's big soul band
 Cookin' Together (Prestige, 1964) -with Red Holloway, George Benson, Joe Dukes
 The Dynamic Jack McDuff (Prestige, 1964) -with Benny Golson's big soul band
 The Concert McDuff (Prestige, 1964) -with Red Holloway, George Benson
 Silk and Soul (Prestige, 1965) -with Red Holloway, George Benson
 Hot Barbeque (Prestige, 1965) -with Red Holloway, George Benson
 Walk On By (Prestige, 1966) -with Red Holloway, Harold Ousley, Pat Martino
 Hallelujah Time! (Prestige, rec. 1963/1964/1966 [rel. 1967])
 The Midnight Sun (Prestige, rec. 1963/1964/1965/1966 [rel. 1968])
 Soul Circle (Prestige, rec. 1964/1965/1966 [rel. 1968])
 I Got a Woman (Prestige, rec. 1964/1965/1966 [rel. 1969])
 Steppin' Out (Prestige, rec. 1961/1963/1964/1965/1966 [rel. 1969])

Atlantic Records
 A Change Is Gonna Come (Atlantic, 1966) [note: reissued on Collectables in 1999]
 Tobacco Road (Atlantic, 1966) [note: reissued on Collectables in 2000]
 Do It Now! (Atlantic, 1967) [note: reissued on Collectables in 2000]
 Double Barrelled Soul (Atlantic, 1967) -with David "Fathead" Newman [note: reissued on Collectables in 1999]

Cadet/GRT Records
 The Natural Thing (Cadet/GRT, 1968)
 Getting Our Thing Together (Cadet/GRT, 1968) -with Richard Evans' orchestra
 Gin and Orange (Cadet/GRT, 1969) [note: reissued on Dusty Groove in 2007]
 The Heatin' System (Cadet/GRT, 1971)
 Check This Out [live] (Cadet/GRT, 1972)
 The Fourth Dimension (Cadet/GRT, 1974)
 Magnetic Feel (Cadet/GRT, 1975)

Blue Note Records
 Down Home Style (Blue Note, 1969)
 Moon Rappin' (Blue Note, 1969)
 To Seek a New Home (Blue Note 1970)
 Who Knows What Tomorrow's Gonna Bring? (Blue Note, 1970)

Другие лейблы
 Sophisticated Funk (Chess/All Platinum ACH-19004, 1976)
 Kisses (Sugar Hill SH-247, 1981)
 Having A Good Time (Sugar Hill SH-264, 1982)
 Live It Up (Sugar Hill/Chess/MCA SH-9202, 1984)
 Lift Every Voice And Sing (JAM [Jazz America Marketing] 016, 1984)
 The Re-Entry (Muse MR-5361, 1988) -with Cecil Bridgewater, Houston Person [note: reissued on 32 Jazz in 1997; reissued again on Savoy Jazz in 2003]
 Another Real Good 'Un (Muse MR-5374, 1990) -with Cecil Bridgewater, Houston Person [note: reissued on 32 Jazz in 1999; reissued again on Savoy Jazz in 2003]
 Jack-Pot (Red [Italy] 123267, 1991 [rel. 1997])

Concord Jazz Records
 Color Me Blue (Concord Jazz, 1992) -with George Benson
 Write On, Capt'n (Concord Jazz, 1993)
 The Heatin' System (Concord Jazz, 1994)
 It's About Time (Concord Jazz, 1995) -with Joey DeFrancesco
 That's The Way I Feel About It (Concord Jazz, 1996) -with Chris Potter
 (Down Home) Blues (Concord Jazz, 1997) -with Gene Harris
 Bringin' It Home (Concord Jazz, 1998) -with Red Holloway, George Benson 
 Brotherly Love (Concord Jazz, 2001) -with Red Holloway, Pat Martino

LP/CD сборники 
 Brother Jack McDuff's Greatest Hits (Prestige 7481, 1967)
 Brother Jack McDuff Plays For Beautiful People (Prestige 7596, 1968)
 The Best Of Brother Jack McDuff Live! (Prestige 7703, 1969)
 The Best Of Brother Jack McDuff & The Big Soul Band (Prestige 7771, 1970) -with Benny Golson
 Rock Candy (Prestige 24013, 1972) [2LP]
 George Benson/Jack McDuff (Prestige 24072, 1977 [2LP]; CD finally released in 2007) (compilation of The New Boss Guitar Of George Benson + Hot Barbeque)
 Crash! Jack McDuff Featuring Kenny Burrell (Prestige, 1994) (compilation of Somethin' Slick! + Crash!)
 Brother Red: Red Holloway With Jack McDuff, George Benson, Joe Dukes (Prestige, 1994) (compilation of Cookin' Together + 3 tracks from The Dynamic Jack McDuff, and "Redwood City"...originally released on the various artists compilation The Soul Jazz Giants [Prestige 7791] in 1971)
 Live! (Prestige, 1994) (compilation of Brother Jack McDuff Live! + Brother Jack At The Jazz Workshop Live!)
 Legends Of Acid Jazz: Jack McDuff (Prestige, 1997) (compilation drawn from six different McDuff albums; all material recorded July 1964)
 Legends Of Acid Jazz: Jack McDuff – Brother Jack (Prestige, 1999) (compilation of Brother Jack + Goodnight, It's Time To Go)
 Silken Soul (Prestige, 2000) (compilation drawn from seven different McDuff albums)
 The Soulful Drums (Prestige, 2001) (compilation of The Soulful Drums Of Joe Dukes + Hot Barbeque)
 The Concert McDuff (Prestige, 2002) (compilation of The Concert McDuff + one track from Hallelujah Time!, two tracks from The Midnight Sun, and one track from I Got A Woman)
 The Last Goodun (Prestige, 2002) (compilation drawn from seven different McDuff albums; material on first seven tracks [the On With It! session] recorded December 1961)
 Funk Pie (Recall [UK], 2002) [2CD] (compilation of Concord material)
 The Best Of The Concord Years (Concord Jazz, 2003)
 Prelude: Jack McDuff Big Band (Prestige, 2003) (compilation of Prelude + 11 bonus tracks featuring McDuff's "large" groups, drawn from five different albums)
 Willis Jackson With Jack McDuff – Together Again! (Prestige, 2003) (compilation of Together Again! + Together Again, Again)
 The Prestige Years (Prestige, 2004) (compilation drawn from ten different McDuff albums)
 Jack McDuff: Eight Classic Albums (Real Gone Jazz [EU], 2013) [4CD] (compilation of Brother Jack; Tough 'Duff; The Honeydripper; Goodnight, It's Time To Go; Kirk's Work; Brother Jack Meets The Boss; Screamin; Stitt Meets Brother Jack)

Как сайдменС Gene Ammons Twisting the Jug (Prestige, 1961) -with Joe Newman [note: reissued on Groove Hut (#66721) in 2015]
 Soul Summit (Prestige, 1962) -with Sonny Stitt [note: reissued on Groove Hut (#66721) in 2015]
 Soul Summit Vol. 2 (Prestige, 1962) -with Etta JonesС George Benson The New Boss Guitar of George Benson (Prestige, 1964) -with Red Holloway, Joe DukesС Joshua Breakstone Remembering Grant Green (Evidence, 1993 [rel. 1996])С Kenny Burrell Bluesin' Around (Columbia, 1962 [rel. 1983])С Hank Crawford Double Cross (Atlantic, 1968)С Joe Dukes The Soulful Drums of Joe Dukes (Prestige, 1964) -with Red Holloway, George BensonС Grant Green Grantstand (Blue Note, 1961) -with Yusef Lateef С Gene Harris Alley Cats [live] (Concord, 1998 [rel. 1999])С Willis Jackson Please Mr. Jackson [also released as Cool Grits] (Prestige, 1959) -with Bill Jennings
 Cool "Gator" [also released as Keep On A Blowin' ] (Prestige, 1960) -with Bill Jennings
 Blue Gator (Prestige, 1960) -with Bill Jennings
 Cookin' Sherry (Prestige, rec. 1959/1960 [rel. 1961]) -with Bill Jennings
 Together Again! (Prestige, rec. 1959/1960 [rel. 1965]) -with Bill Jennings
 Together Again, Again (Prestige, rec. 1959/1960/1961 [rel. 1966]) -with Bill Jennings
 The Best of Willis Jackson With Brother Jack McDuff (Prestige 7702, 1969)С Etta James and Eddie "Cleanhead" Vinson Blues in the Night: The Early Show (Fantasy, 1986) -with Red Holloway, Shuggie Otis
 The Late Show: Blues In The Night, Volume 2 (Fantasy, 1987) -with Red Holloway, Shuggie OtisС Bill Jennings Enough Said! (Prestige, 1959)
 Glide On (Prestige, 1960)С Roland Kirk Kirk's Work [also released as Funk Underneath] (Prestige, 1961)С Carmen McRae Fine and Mellow: Live at Birdland West (Concord, 1987) -with Red Holloway, Phil UpchurchС Mike Pachelli Meeting Point (Fullblast, 1999)С Betty Roché Singin' & Swingin' (Prestige, 1960) -with Jimmy Forrest, Bill JenningsС Dave Specter Left Turn On Blue (Delmark, 1995) -with Lynwood SlimС Sonny Stitt Soul Shack (Prestige, 1963) [note: reissued on Groove Hut (#66718) in 2013]
 The Best of Sonny Stitt With Brother Jack McDuff (Prestige 7701, 1969)
 The Best of Sonny Stitt With Brother Jack McDuff/For Lovers (Prestige 7769, 1970)С Winston Walls Boss of the B3 (Schoolkids, 1993)С Joe Williams Nothin' but the Blues (Delos, 1983) -with Red Holloway, Eddie "Cleanhead" Vinson, Phil UpchurchС Jimmy Witherspoon'''
 The Blues Is Now (Verve, 1967) -with Melvin Sparks

 Литература 
 Feather, Leonard; Gitler, Ira. The Biographical Encyclopedia of Jazz'' — Oxford University Press; 1 ed., 2007. — 744 p. ISBN 978-0195320008

Ссылки 
 
 

Исполнители Atlantic Records
Исполнители Blue Note Records
Исполнители Prestige Records
Родившиеся 17 сентября
Родившиеся в 1926 году
Родившиеся в Шампейне
Умершие в 2001 году
Умершие 23 января
Умершие в Миннеаполисе
Умершие от сердечной недостаточности